Bikini, fürdőruha
 Bikini, magyar rockegyüttes
 Bikini-atoll, a Marshall-szigetek része
 Bikini járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Habarovszki határterületen